Carola steht für:
 Carola (Name), weiblicher Vorname
 Carola (Apfel), Apfelsorte 
 Künstlername von Carola Häggkvist (* 1966), schwedische Popsängerin und Songschreiberin
 SMS Carola, Kriegsschiff der Kaiserlichen Marine
 Carola (Schiff, 1968), ein Fahrgastschiff auf dem Titisee

Carola ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Carola (* 1962), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Theologe und Hochschullehre
 Marco Carola (* 1975), italienischer DJ, Produzent und Remixer in der elektronischen Musikszene

Siehe auch:
 Carola-Medaille, von König Albert von Sachsen gestiftete Verdienstmedaille
 Villa Carola, Villa in Radebeul